Detta är en lista över skyttekungar i svensk bandy.

Skyttekungar genom åren

Se även 
 Lista över skyttedrottningar i svensk bandy

Källor 
 Svenska Bandyförbundet - Skyttekungar

Bandy i Sverige
 
Skyttekungar i svensk bandy
Skyttekungar i bandy